Moni kan syfta på:

Moni Maker – en amerikansk travhäst
Nea Moni – ett kloster beläget på ön Chios i Grekland
Moni Nilsson-Brännström (1955–), en svensk författare

Geografi

Cypern 

 Moni, Cypern, ort, Eparchía Lemesoú, 
 Káto Moní (ort), Eparchía Lefkosías, 

Robotskapade Cypernförgreningar